|-
| 36801 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36802 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36803 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36804 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36805 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36806 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36807 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36808 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36809 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36810 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36811 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36812 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36813 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36814 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36815 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36816 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36817 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36818 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36819 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36820 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36821 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36822 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36823 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36824 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36825 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36826 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36827 - ||  || 22 septembrie 2000 || Elmira || 
|-
| 36828 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36829 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36830 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36831 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36832 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36833 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36834 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36835 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36836 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36837 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36838 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36839 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36840 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36841 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36842 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36843 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36844 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36845 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36846 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36847 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36848 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36849 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36850 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36851 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36852 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36853 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36854 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36855 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36856 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36857 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36858 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36859 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36860 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36861 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36862 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36863 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36864 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36865 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36866 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36867 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36868 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36869 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36870 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36871 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36872 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36873 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36874 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36875 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36876 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36877 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36878 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36879 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36880 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36881 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36882 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36883 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36884 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36885 - ||  || 27 septembrie 2000 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 36886 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36887 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36888 Škrabal ||  || 29 septembrie 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 36889 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36890 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36891 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36892 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36893 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36894 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36895 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36896 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36897 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36898 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36899 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36900 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-